Detta är en lista över Nordens största flygplatser räknat i antal passagerare per år.

För nyare data, se den engelska artikeln. För data i Sverige, se Lista över flygplatser i Sverige.

Passagerare

2014 

Data från andra år för flygplatser där statistik inte finns för 2011.

Bilder

Se även 
 Lista över flygplatser i Sverige
 Lista över Europas största flygplatser
 Lista över världens största flygplatser

Källor
LFV
Finavia
CPH
BLL
Avinor
Keflavik
Flugstoðir